La Masica kan syfta på:

Honduras 

 La Masica (kommun), Atlántida, 
 La Masica (ort), Atlántida,